Mistrzostwa Europy w Szermierce 2010 - 23. edycja mistrzostw odbyła się w niemieckim mieście Lipsk w 2010 roku.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Skład reprezentacji Polski

kobiety

floret 
 Karolina Chlewińska (Sietom AZS AWFis Gdańsk) - odpadła w 1/16 finału
 Sylwia Gruchała (Sietom AZS AWFis Gdańsk) - odpadła w 1/8 finału
 Martyna Synoradzka (AZS AWF Poznań) - odpadła w 1/16 finału
 Małgorzata Wojtkowiak (Sietom AZS AWFis Gdańsk) - odpadła w 1/16 finału
 drużyna (Gruchała, Synoradzka, Wojtkowiak) - zajęła 4. miejsce

szabla 
 Bogna Jóźwiak (OŚ AZS Poznań) - odpadła w 1/16 finału
 Katarzyna Kędziora (OŚ AZS Poznań) - odpadła w 1/16 finału
 Aleksandra Socha-Szelagowski (AZS AWF Warszawa) - odpadła w ćwierćfinale
 Irena Więckowska (AZS AWF Warszawa) - odpadła w 1/16 finału
 drużyna (Jóźwiak, Kędziora, Socha-Szelagowski, Więckowska) - zajęła 5. miejsce

szpada 
 Beata Tereba-Zawrotniak (AZS AWF Kraków) - odpadła w 1/8 finału
 Danuta Dmowska-Andrzejuk (AZS AWF Warszawa) - odpadła w 1/16 finału
 Ewa Nelip (AZS AWF Warszawa) - odpadła w 1/16 finału
 Magdalena Piekarska (AZS AWF Warszawa) - przegrała w finale 
 Małgorzata Stroka (AZS AWF Warszawa)
 drużyna (Dmowska-Andrzejuk, Nelip, Piekarska, Stroka) - zajęła 1. miejsce

mężczyźni

floret 
 Paweł Kawiecki (Sietom AZS AWFiS Gdańsk) - odpadł w 1/16 finału
 Radosław Glonek (Sietom AZS AWFiS Gdańsk) - odpadł w 1/32 finału
 Leszek Rajski (Wrocławianie) - odpadł w ćwierćfinale
 Marcin Zawada (AZS AWF Warszawa) - odpadł w ćwierćfinale
 drużyna (Kawiecki, Glonek, Rajski, Zawada) - zajęła 4. miejsce

szabla 
 Jakub Ceranowicz (AZS-AWF Katowice) - odpadł w 1/16 finału
 Adam Skrodzki (AZS-AWF Katowice) - odpadł w 1/8 finału
 Mateusz Górski (KKSz Konin) - odpadł w 1/32 finału
 Marcin Koniusz (AZS-AWF Katowice) - odpadł w 1/16 finału
 drużyna (Skrodzki, Górski, Ceranowicz, Koniusz) - odpadła w 1/8 finału (10. miejsce)

szpada 
 Krzysztof Mikołajczak (St. Szerm. Legia Warszawa) - odpadł w 1/16 finału
 Tomasz Motyka (AZS AWF Wrocław) - odpadł w 1/32 finału
 Robert Andrzejuk (AZS AWF Wrocław) - odpadł w 1/16 finału
 Radosław Zawrotniak (AZS AWF Kraków) - odpadł w półfinale 
 drużyna (Mikołajczak, Motyka, Andrzejuk, Zawrotniak) - zajęła 8. miejsce

Rezultaty

Mężczyźni

Szabla indywidualnie 
18 lipca

Szabla drużynowo 
20 lipca

Floret indywidualnie 
18 lipca

Floret drużynowo 
21 lipca

Szpada indywidualnie 
19 lipca

Szpada drużynowo 
22 lipca

Kobiety

Szabla indywidualnie 
19 lipca

Szabla drużynowo 
22 lipca

Floret indywidualnie 
17 lipca

Floret drużynowo 
20 lipca

Szpada indywidualnie 
18 lipca

Szpada drużynowo 
21 lipca

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona
 Rezultaty na stronie eurofencing.org

Mistrzostwa Europy w szermierce
Sport w Lipsku
2010 w sporcie
2010 w Niemczech